Список агломераций Росії

Дані на 1 січня 2005, млн осіб:

Росії
Міста Росії